Tom Green (n. 1971), attore canadese
 Tommie L. Green (1956-2015), cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Thomas Green (n. 1991), attore australiano
 Tom Green, regista statunitense